Селянское сельское поселение — сельское поселение в России:

Архангельская область
 Селянское сельское поселение — входит в Вилегодский район

Тверская область
 Селянское сельское поселение — входит в Нелидовский район